Aminoizobuterna kiselina se može odnositi na bilo koji od dva izomerna hemijska jedinjenje:

 2-Aminoizobuterna kiselina
 3-Aminoizobuterna kiselina